Chastel ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chastel im Département Haute-Loire
Chastel-Arnaud im Département Drôme
Chastel-Nouvel im Département Lozère
Chastel-sur-Murat im Département Cantal

Chastel ist der Name folgender Personen:
 André Chastel (1912–1990), französischer Kunsthistoriker
Etienne Chastel (1801–1886), Schweizer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Jean Chastel (1708–1789), französischer Gastwirt, erlegte die Bestie vom Gévaudan
 Olivier Chastel (* 1964), belgischer Politiker des Mouvement Réformateur (MR). 

Siehe auch:
 Châtel